Leitão veut dire cochon de lait en portugais.
C'est un patronyme portugais porté notamment par :

 António Leitão (1960-2012), athlète portugais, spécialiste des courses de fond ;
 Belchior Carneiro Leitão (1516-1583), jésuite portugais, missionnaire en Asie, et premier évêque de Macao ;
 Cândido Firmino de Mello-Leitão (1886-1948), arachnologiste brésilien ;
 Jade Leitão (née en 1983), joueuse cap-verdienne de basket-ball ;
 Joaquim Leitão (né en 1956), acteur et réalisateur portugais ;
 Rafael Leitão (né en 1979), joueur d'échecs brésilien.